Arriola ist der Familienname folgender Personen:

 Fortunato Arriola (1827–1872), mexikanischer Maler
 Gus Arriola (1917–2008), US-amerikanischer Comiczeichner
 Mónica Arriola Gordillo (* 1971), mexikanische Politikerin
 Osmundo Arriola (1881–1939), guatemaltekischer Schriftsteller
 Paul Arriola (* 1995), US-amerikanischer Fußballspieler
 Pepito Arriola (1895–1954), spanischer Pianist
 Yusleidy Arriola (* 1992), venezolanische Gewichtheberin

Arriola ist der Name folgender Orte:

 ein spanisches Dorf, Arriola (Spanien)
 Arriola (Colorado), Ort in den Vereinigten Staaten

Siehe auch:

 Ariola